Bathymaster är ett släkte av fiskar. Bathymaster ingår i familjen Bathymasteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Bathymaster